

Persone
Brett Halliday, scrittore statunitense
Johnny Hallyday (1943-2017), attore e cantante francese
Nathan Halliday, attore e ballerino statunitense

Località
Halliday (Dakota del Nord), Stati Uniti

Asteroidi
3944 Halliday